Тръпко Иванов Гиновски е български общественик от Македония.

Биография 
Гиновски е роден в 1849 година в Галичник, тогава в Османската империя. Негов чичо е учителят Кръсте Петров Гиновски, който през 1840 година е учител в родното село. Синът на Тръпко Иван Гиновски е участник в българското революционно движение. Тръпко е виден общественик и чорбаджия в родния си Галичник. През лятото на 1884 година Тръпко Гиновски, Христо Чолянчев и Арсо Томоски не допускат в Галичник гръцкия владика Антим Дебърски, казвайки му че селото признава българския архиерейски наместник Теофил Аврамов.

В 1917 година подписва Мемоара на българи от Македония от 27 декември 1917 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Галичник
Български общественици от Македония
Гиновски